

Села:
 Вороб'ївка — Кіровоградська область, Добровеличківський район
 Вороб'ївка — Чернігівська область, Новгород-Сіверський район
Річка:
 Вороб'ївка — притока річки Стави, Рівненська область

Вороб'ївка () — село, Мінська область, Пуховицький район

Див. також 
 Воробіївка
 Вороб'їв
 Воробйове
 Вороб'ївщина